

Geografia 
 Talas, fiume che scorre in Kirghizistan e Kazakistan.
 Talas, antica città sulla via della seta, oggi in Kazakistan.
 Talas, distretto del Kazakistan.
 Talas, regione del Kirghizistan.
 Talas, distretto del Kirghizistan.
 Talas, città del Kirghizistan, capoluogo dell'omonima provincia e distretto.
 Talas, città della Turchia.
 Talas, gruppo musicale statunitense.

Altro 
 Battaglia del Talas